Mopti (regio), een regio van Mali
Mopti (stad), de hoofdstad van de regio